Buzura contectaria är en fjärilsart som beskrevs av Walker 1862. Buzura contectaria ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
contectaria